

Населені пункти та їхні частини
 Нова Весь-Крулевська — село в гміні Плужниця Вомбжезького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Нова Весь-Крулевська — село в гміні Вжесня Вжесінського повіту Великопольського воєводства
 Нова Весь-Крулевська — частина міста Ополе в Опольському воєводстві

Примітки